

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Vidalia – città della Contea di Toombs, Georgia
 Vidalia – capoluogo della Parrocchia di Concordia, Louisiana

Informatica 
 Vidalia – interfaccia grafica per Tor